Raimann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Raimann (* 1997), österreichischer American-Football-Spieler
 Emil Raimann (1872–1949), österreichischer Neurologe und Psychiater 
 Franz von Raimann (1831–1899), österreichischer Richter und Numismatiker
 Herbert Raimann (1930–2010), österreichischer Forschungsmanager, Rechenzentrumsleiter
 Johann Nepomuk von Raimann (1780–1847), österreichischer Mediziner

Siehe auch: 
 Reimann